Alexander Andrejew ist der Name folgender Personen:

* Alexander Andrejew (Pianist) (* 1983), russischer Pianist
 Alexander Fjodorowitsch Andrejew (1939–2023), russischer Physiker
 Alexander Ignatjewitsch Andrejew (1887–1959), sowjetischer Geographiehistoriker